Endor es un planeta ficticio no habitable del universo de La Guerra de las Galaxias, conocido por su luna.

Endor se encuentra en el Sector Moddell. Es un gigante gaseoso, y por tanto no habitable. Lo orbitan siete satélites principales, entre los que destaca una luna cubierta por densos bosques, llanuras y pantanos. La acción de las películas se sitúa en esta luna de Endor, llamada Luna Santuario por el Emperador Palpatine (su nombre en código para el Imperio) o simplemente Endor, como el planeta.
Planeta natal de los Ewoks, en Endor ocurrió la mayor de las batallas de la Guerra Civil, en la cual la Estrella de la Muerte II fue destruida,  Palpatine y Darth Vader (ahora ya redimido y convertido en Anakin Skywalker) fueron derrotados (aparte de otras figuras importantes del Imperio como el Gran Almirante Nial Declann o el Almirante Firmus Piett); permitiendo así a la Alianza dividir al Imperio, lo que contribuiría a su caída final y a la Nueva República,  

Aunque en el Universo expandido  se explica que también hay zonas desérticas en este satélite.

Enlaces externos 

Página del planeta Endor y sus lunas en la base de datos oficial (en inglés).

Endor